

Geografia 
 Idra (anche Hydra e in greco, Υδρα, ovvero Ydra) – isola greca del Mar Egeo
 Idra – comune della Grecia nella periferia dell'Attica
 Idra – isolotti disabitati della Croazia

Mitologia 
Idra di Lerna – creatura mostruosa della mitologia greca

Biologia 
Idra – nome comune di animali appartenenti al phylum Cnidaria.

Astronomia 
Idra (in latino Hydra) – costellazione
Idra – satellite naturale di Plutone

Numismatica 
Idra – moneta d'argento coniata a Ferrara sotto Ercole I d'Este

Musica 
 Idra – album di Mimmo Locasciulli

Altri 
 Idra – nome dato a due parti del libro dello Zohar
 Idra – figura araldica
 Idra – rivista letteraria fondata nel 1990
 Idra – libro di Robert Swindells, pubblicato in Italia nella collana Super brividi
 1º Reggimento di sostegno AVES "Idra" – unità dell'Esercito Italiano

Pagine correlate 
Hydra